Мюнхвилен (нем. Münchwilen) — топоним.

 Мюнхвилен (Аргау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау. 
 Мюнхвилен (Тургау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Тургау. 
 Мюнхвилен (округ) — округ в Швейцарии. Центр округа — город Мюнхвилен.